Ramón Ibarra – wrestler messicano
Ramón Ibarra – attore spagnolo